Ligustro puede referirse a:
El nombre común de la planta Ligustrum;
El nombre común de la planta Phillyrea latifolia.